Гондия ():

 Гондия — город в штате Махараштра, Индия.
 Гондия — округ в штате Махараштра, Индия.